Mesquitensi – abitanti di Mesquita (Minas Gerais)
Mesquitensi – abitanti di Mesquita (Rio de Janeiro)